Điện Biên Đông (huyện), een huyện in de provincie Điện Biên, Vietnam
Điện Biên Đông (thị trấn), een thị trấn in bovengenoemd district.